Opsporing en redding - het verlenen van hulp bij noodgevallen
Redding (sport) - het afwenden van een nadelige situatie

Personen
Benjamin B. Redding (1824-1882) - Amerikaans politicus geboren in Canada
Cory Redding (1980) - Amerikaans honkballer
Dick Redding (1890-1948) - Amerikaans honkballer
Gene Redding (1945) - Amerikaans zanger
George Redding (1900-1974) -  Canadees ijshockeyer
Jheri Redding (1907-1998) - Amerikaanse haarverzorgingsondernemer
Louis L. Redding (1901-1998) - Amerikaans burgerrechtenactivist
Noel Redding (1945-2003) - Brits musicus
Oscar Redding (ca. 1974) - Australisch acteur en regisseur
Otis Redding (1941-1967) - Amerikaanse soulzanger
Phil Redding (1890-1928) - Amerikaans honkballer
Rob Redding (1976) - Amerikaans commentator
Tim Redding (1978) - Amerikaans honkballer

Personages
Burr Redding - een gevangene in de tv-serie Oz
Ellis Boyd "Red" Redding - een gevangene in The Shawshank Redemption

Plaatsen
Redding (Californië) - Verenigde Staten
Redding (Connecticut) - Verenigde Staten
Redding (Iowa) - Verenigde Staten
Redding Township (Indiana) - Verenigde Staten
Redding Township (Michigan) - Verenigde Staten
Redding (Schotland) - een dorp in Falkirk
Reddingmuirhead - een dorp Falkirk nabij Redding (Schotland)

Overig
Redding (band) - een Amerikaanse Indierockband
The Reddings - Een Amerikaanse band opgericht door de twee zonen van Otis Redding
Redding Record Searchlight - een krant uit Redding in Californië

Zie ook
Reding (doorverwijspagina)
Reddin (doorverwijspagina)
Reading (doorverwijspagina)